Libanon steht für:

 Libanon (amtlich Libanesische Republik), Staat in Vorderasien
 Libanongebirge, Gebirge in Vorderasien
 Emirat Libanonberg (1517–1842), Teilstaat des Osmanischen Reiches
 Mutesarriflik Libanonberg (1861–1918), Provinz des Osmanischen Reiches
 Großlibanon, Teilstaat des französischen Mandatsgebiets

Siehe auch:
 Lebanon